Nordmakedoniens håndboldlandshold for mænd er det mandlige landshold i håndbold for Nordmakedonien. Det repræsenterer landet i internationale håndboldturneringer. De reguleres af Nordmakedoniens håndboldforbund. På grund af historiske uoverensstemmelser med Grækenland, omkring brugen af navnet Makedonien har de græske myndigheder pålagt arrangørerne af VM 2013 om at FYROM (forkortelse for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien) skal anvendes i stedet for Makedonien, herunder på den officielle hjemmeside for turneringen.

Resultater

Verdensmesterskabet

EM

Seneste Trup 
Truppen til VM Håndbold 2019 Danmark/Tyskland.

Landstræner:  Raúl González

Rekorder

Flest Kampe

Flest mål

Kendte Spillere 
 Kiril Lazarov
 Pepi Manaskov
 Stevče Aluševski
 Vančo Dimovski
 Renato Vugrinec
 Goran Gjorgonoski
 Petar Angelov
 Naumče Mojsovski
 Vladimir Temelkov

Kilder

Eksterne henvisninger 
 Makedoniens håndboldforbund  
 Makedoniens håndboldforbund på ЕHF's hjemmeside 
 Makedoniens håndboldforbund på IHF's hjemmeside 
 Profil på National Handball Teams.com 

Sport i Nordmakedonien
Herrehåndboldlandshold